Чемпионат России по фигурному катанию 2002 года — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2001—2002 годов, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России.

На чемпионате 2002 года спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду.

Чемпионат прошёл в Москве с 27 по 29 декабря 2001 года.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты на сайте fsonline.ru

Чемпионаты России по фигурному катанию
2002 год в фигурном катании
Россия 2002
Россия
Декабрь 2001 года
Чемпионаты России в 2002 году